Hytten kan henvise til flere stednavne:
 Hytten (Stenvad Sogn) – en bebyggelse i Stenvad Sogn, Norddjurs Kommune
 Hytten (Frederikshavn Kommune) – en bebyggelse i Albæk Sogn og Volstrup Sogn – Frederikshavn Kommune
 Hytten (Sydslesvig) – en landsby og kommune i Rendsborg-Egernførde kreds i Slesvig-Holsten